« Prince de Galles » est le titre porté traditionnellement par le fils aîné prince héritier du souverain britannique, l'actuel porteur du titre est William de Cambridge depuis l'accession au trône de son père Charles III, à la suite du décès d'Élisabeth II le .

Ce nom a été donné à différents lieux en l'honneur du porteur du titre princier de l'époque :  

 , nom de quatre îles différentes : 
 Île du Prince-de-Galles (Canada), île de l'archipel arctique canadien ;
 Île du Prince-de-Galles (États-Unis), île côtière américaine du sud-est de l'Alaska ;
 Île du Prince-de-Galles (Australie), île d'Australie ;
 Île de Penang, en Malaisie, anciennement nommée île du Prince-de-Galles ;
 Détroit du Prince-de-Galles, détroit de l'archipel arctique canadien séparant l'île Banks de l'île Victoria ;
 Glacier Prince de Galles, sur l'île Ellesmere dans l'archipel arctique canadien ;
 Cap Prince-de-Galles, cap le plus occidental de l'Alaska ;
 Presqu'île du Prince de Galles, sur l'île principal des Kerguelen.

Ce nom peut également désigner :

 Prince de Galles, une variété de tissu pure laine ;
 Hôtel Prince de Galles, un hôtel parisien ;
 Prince de Galles (thé), un blend de thés noirs.

En conservant sa forme anglaise :

 Prince of Wales Theatre, célèbre théâtre londonien ;
 , le nom de plusieurs navires dans l'histoire de la Royal Navy, le  du nom a participé aux combats contre le Bismarck ;
 Prince of Wales's Stakes, course hippique se déroulant en juin sur l'hippodrome d'Ascot ;
 Prince of Wales (cocktail), cocktail à base de whisky et de champagne.